Inermonephtys är ett släkte av ringmaskar. Inermonephtys ingår i familjen Nephtyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Inermonephtys